Aeroporto di Barcellona-El Prat – principale aeroporto di Barcellona a 10 km dalla città
Aeroporto di Barcellona-Girona – aeroporto situato a circa 13 km dalla città di Girona e a 100 km da Barcellona
Aeroporto di Barcellona-Reus – aeroporto situato a circa 3 km del centro di Reus